Бабозеро:
 Бабозеро — озеро в Мурманской области, бассейн Варзины.
 Бабозеро — озеро в Мурманской области, бассейн Варзуги.